Wagoner peut désigner :

Patronyme

 David Wagoner (1926-2021), poète et romancier américain ;
 Porter Wagoner (1927-2007), chanteur de country américain.

Toponymes

 Wagoner (Oklahoma) ;
 Wagoner (Virginie-Occidentale).

Voir aussi 
 Waggoner Ranch, ferme d'élevage historique américaine du nord du Texas